

Patronyme 
 André Brahic (1942-2016) est un astronome et physicien français.

Cosmonyme 
 (3488) Brahic est un astéroïde nommé en l'honneur du précédent.

Toponyme 
 Brahic est un village d'Ardèche, aujourd'hui intégré aux Vans, mais qui conserve sa propre mairie.
 Petit-Brahic, partie de Banne, en Ardèche, d'où est originaire la famille d'André Brahic.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme